Michailitschenko ist der Familienname folgender Personen:

 Alexei Wladimirowitsch Michailitschenko (* 1963), ukrainischer Fußballtrainer und -spieler
 Jelena Anatoljewna Michailitschenko (* 2001), russische Handballspielerin